Zimmerbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Zimmerbach, Gemeinde im Département Haut-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Zimmerbach (Durlangen), Ortsteil der Gemeinde Durlangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Zimmerbach (Krautheim), Wüstung im Stadtteil Gommersdorf von Krautheim (Jagst), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Deutschland

von Gewässern:

 Zimmerbach (Aalenbach), linker Zufluss des Aalenbachs gegenüber Großaltdorf, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Zimmerbach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler bei der Zimmerbergmühle, Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis, Baden-Württemberg 
 Zimmerbach (Fecht), linker Zufluss der Fecht bei Zimmerbach, Département Haut-Rhin, Region Elsass, Frankreich
 Zimmerbach (Hainbach), linker Zufluss des Hainbachs (zum Neckar) in Esslingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Zimmerbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst bei Gommersdorf, Stadt Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Zimmerbach (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbachs (zum Katzenbach) bei Hemmendorf, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Zimmerbach (Kupfer), rechter Zufluss der Kupfer bei Hermersberg, Stadt Niedernhall, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Zimmerbach (Lein), linker Zufluss der Lein bei Zimmerbach, Gemeinde Durlangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Zimmerbach (Salza), Zufluss der Salza bei Bad Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Zimmerbach (Starzel), linker Zufluss der Starzel beim Staufenberger Hof, Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg